Knox est un nom d'origine écossaise dérivé du mot knock signifiant "butte" ou "bosse". Ce nom peut faire référence à  :

Toponymes

Australie 
 la ville de Knox, une zone d'administration locale de Melbourne.

États-Unis 
 , neuf comtés aux États-Unis
 Knox le nom de plusieurs petites villes ou villages aux États-Unis :
 Knox (Indiana),
 Knox (Dakota du Nord),
 Knox (Maine),
 Knox (New York),
 Knox (Pennsylvanie) ;
 Fort Knox, camp militaire américain construit en 1936 dans l'État du Kentucky, nommé d'après Henry Knox,
 l'U.S. Gold Depository qui s'y trouve, souvent improprement appelé Fort Knox, et qui abrite la réserve d'or des États-Unis d'Amérique depuis 1937 ;
 la côte de Knox, une zone faisant partie de la Terre de Wilkes, en Antarctique.

Patronyme 
Alexander Knox (1907–1995) acteur canadien ;
Amanda Knox (1987), étudiante en langues innocentée du meurtre de Meredith Kercher.
Archibald Knox (1864–1933) artiste britannique ;
Bill Knox (1928–1999), écrivain écossais, auteur de roman policier et de roman d'aventures ;
Bronwen Knox (née en 1986), joueuse australienne de water-polo ;
Chuck Knox (1932-2018), entraîneur américain de football américain. ;
David Knox (1963), joueur australien de rugby à XV ;
Deborah Knox (née en 1968), curleuse britannique ;
Dilly Knox (1884–1943), cryptanalyste des services spéciaux britanniques ;
Elyse Knox (1917–2012), actrice américaine, fille de Frank Knox ;
Emma Knox (née en 1978), joueuse australienne de water-polo ;
Frank Knox (1874–1944) candidat à la vice-présidence des États-Unis et secrétaire à la Marine pendant la Seconde Guerre mondiale ;
Henry Knox (1750–1806), secrétaire à la Guerre des États-Unis ;
James R. Knox (1914-1983), cardinal australien, nonce apostolique en Inde ;
John Knox (1514–1572), réformateur de l'Église écossaise ;
 ;
Isa Knox (1831-1903), poétesse, romancière, activiste féministe et écrivain écossaise.
Malcolm Knox (1966-), journaliste et écrivain australien ;
Mickey Knox (1921-2013), acteur américain ;
Paul Knox (1933-2022), joueur canadien de la LNH ;
Philander C. Knox (1853-1921), homme politique américain ;
 ;
Robin Knox-Johnston (1939), navigateur anglais ;
Ronald Knox (1888–1957), prêtre catholique anglais, connu pour ses sermons ;
Taylor Knox (1971-), surfeur américain ;
Terence Knox (1946-), acteur américain ;
Thomas Knox (1754–1840), comte de Ranfurly.

Prénom 
Knox Chandler, guitariste de rock
Knox Martin (1923), artiste américain

Navires
 USS Knox (FF-1052), un destroyer américain des années 1960 nommé d'après Dudley Wright Knox
 USS Franck Knox, un destroyer américain de la Seconde Guerre mondiale nommé d'après Frank Knox
 La classe Knox est une classe de 46 frégates de la Marine des États-Unis dont le 1er navire, le , a été lance en 1969 et dont le dernier navire a été retiré de la marine mexicaine en 2020

Autres 
 , nom de 3 universités
 Alberto Knox, personnage du roman philosophique Le Monde de Sophie écrit par Jostein Gaarder (publié en 1991).
 Dlanor A. Knox, personnage du Visual Novel Umineko no Naku Koro ni écrit par Ryūkishi07.
 Knox est une marque de protections pour vêtements de motards
 KNOX est un système développé par Samsung pour scinder en deux parties son smartphone (une partie privée et une professionnelle) afin de sécuriser ce dernier.
 Gènes KNOX

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme